A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2011 foi a 12º temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O alemão Martin Tomczyk conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2011 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2011